Le Classic Maybelline est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1983 se dispute à Deerfield Beach du 7 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Bonnie Gadusek, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bonnie Gadusek et Wendy White.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Deerfield Beach
 Saison 1983 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1983
Deerfield Beach
Tennis aux États-Unis en 1983
Tennis en novembre 1983
Deerfield Beach